Municipio de Mount Pleasant puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Mount Pleasant (condado de Scott, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Searcy, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Searcy.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Clark, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Whiteside, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Whiteside.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Delaware, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Atchison, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Atchison.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Wabasha, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wabasha.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Scotland, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scotland.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Jefferson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Wayne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Mount Pleasant (condado de Westmoreland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Westmoreland.